Склад збірної Греції на чемпіонаті Європи 2008

Докладніше...Греція
Греція 2008